Орловец — фамилия и название географических объектов.

Фамилия 
 Орловец, Иван Власович (1924—2011) — участник Великой Отечественной войны, заслуженный пилот СССР.
 Орловец, Михаил Иванович (род. 1950) — российский дипломат.

Населённые пункты 
 Орловец — село в Великотырновской области Болгарии.
 Орловец — село в Городищенском районе Черкасской области Украины.
 Орловец — посёлок в Каневском районе Черкасской области Украины.

Реки 
 Орловец (приток Пёзы) — в Архангельской области.
 Орловец — в Архангельской области, приток Мезенской Пижмы.